Ontario, pokrajina u Kanadi
 Jezero Ontario, jedno od pet Velikih jezera
 Ontario, Kalifornija, grad u saveznoj američkoj državi Kaliforniji, u okrugu San Bernardino